Minter ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Minter (1951–2020), britischer Boxer
 Anne Minter (* 1963), australische Tennisspielerin
 David William Minter (* 1950), britischer Pilzkundler
 Derek Minter (1932–2015), britischer Motorradrennfahrer
 Elizabeth Minter (* 1965), australische Tennisspielerin
 Jeff Minter (* 1962), Computerspielentwickler aus England und Gründer der Firma Llamasoft
 Karl Friedrich Minter (1780–1847), deutschstämmiger Maler, Lithograf und Warschauer Unternehmer
 Kristin Minter (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Miles Minter (1902–1984), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin
 Milt Minter (1933–2004), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Sue Minter (* 1950), britische Botanikerin und Autorin
 Wilhelm Heinrich Minter (1777–1832), deutsch-polnischer Architekt und Armeeingenieur

Minter ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minter (Alabama)
 Minter (South Carolina)
 Minter (Texas)
 Minter (Washington)

Siehe auch:
 Minder